Harrach může být:

člen šlechtického rodu Harrachů
 Alois Tomáš Raimund hrabě z Harrachu (1669–1742), císařský politik, diplomat a místokrál neapolský a sicilský
 Arnošt Vojtěch z Harrachu (1598–1667), katolický biskup, arcibiskup pražský a kardinál
 Bedřich August Harrach (1696–1749), český zástupce u říšského sněmu v Řezně, nejvyšší český kancléř
 Ferdinand Bonaventura II. Antonín hrabě z Harrachu (1708–1778), rakousko-český aristokrat, politik, diplomat a rytíř Řádu zlatého rouna
 František Arnošt Harrach (1799–1884), rakouský šlechtic české národnosti, poslanec Českého zemského sněmu
 František Maria Harrach (1870–1937), cestovatel a sběratel, pobočník arcivévody Františka Ferdinanda d’Este
 Jan Harrach (1828–1909), šlechtic, politik, mecenáš a podnikatel
 Karel z Harrachu (1570–1628), poradce císaře Ferdinanda II. Štýrského
 Marie Josefa z Harrachu (1727–1788), hraběnka z rodu roravských Harrachů a kněžna z Lichtenštejna

Související články 
 Harrach (pivo), značka českého piva
 Harrachov, město v okrese Semily
 Harrachov (Rýmařov), malá vesnice (osada), část města Rýmařov v okrese Bruntál
 Harrachov (Šluknov), osada, část města Šluknov v okrese Děčín
 Harrachova skála na svazích hory Mechovinec v Krkonoších
 Harrachovská cesta
 Harrachovy kameny, desátá nejvyšší hora české strany Krkonoš

Rozcestníky - příjmení